Hattab, est un patronyme fréquent dans les pays du Maghreb.

Ayoub Hattab, né en 1990, auteur, compositeur, interprète et musicien marocain ;
Aziz Hattab, est un acteur et comédien marocain ;
Hassan Hattab, né en 1967, fondateur du Groupe salafiste pour la prédication et le combat ;
Khaled Hattab, né en 1989, footballeur algérien ;
Laurent Hattab(1965-2020), impliqué dans l’affaire Hattab-Sarraud-Subra (France, 1984) ;
Mohamed Hattab, né en 1964, haut fonctionnaire et un homme politique algérien ;
Ons Hattab, femme politique tunisienne élue députée en 2014 ;
Yoav Hattab (1993-2015), fils de Benyamin Hattab, directeur de l'école juive de Tunis, est une des quatre victimes de la prise d'otages du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes (Paris, France, 2015).